Egyed, keresztnév
Egyed, község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai járás
egyed, biológiai, társadalmi stb. csoport egy tagja